

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Africată laterală alveolară surdă, Consoană